Grand Prix Itálie 1972 (oficiálně 43o Gran Premio d'Italia) se jela na okruhu Autodromo Nazionale Monza v Monze v Itálii dne 10. září 1972. Závod byl desátým v pořadí v sezóně 1972 šampionátu Formule 1.

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1972
Grand Prix Itálie
Sport v Itálii v roce 1972